Чаадаево — топоним в России.

Населённые пункты 
 Чаадаево — село в Муромском районе Владимирской области.
 Чаадаево — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.

Железнодорожная станция 
 Чаадаево — железнодорожная станция Заволжского направления Горьковской железной дороги.

См. также 
 Чаадаевка
 Чаадаевы
 Чаадаевский район